Wladimir Martschenko ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Alexandrowitsch Martschenko (* 1922), ukrainischer Mathematiker
 Wladimir Nikolajewitsch Martschenko (* 1952), russischer Turner